Макта́виш ( или ) — шотландская фамилия. Известные носители:

 Мактавиш, Горд (род. 1954) — канадский хоккеист, выступавший в НХЛ за клуб «Виннипег Джетс».
 Мактавиш, Гордон (1925—2019) — канадский кёрлингист.
 Мактавиш, Грэм (род. 1961) — британский кино- и телевизионный актёр.
 Мактавиш, Девон (род. 1984) — американский футболист, игрок клуба «Ди Си Юнайтед».
 Мактавиш, Дейл (род. 1972) — канадский хоккеист, выступавший в НХЛ за клуб «Калгари Флэймз».
 Мактавиш, Крейг (род. 1958) — хоккеист НХЛ, обладатель трёх кубков Стэнли в составе клуба «Эдмонтон Ойлерз» и одного — в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».
 Мактавиш, Меган (род. 1949) — американская телевизионная сценаристка, обладательница премий «Эмми» за сценарии к сериалам «Главный госпиталь», «Все мои дети», «Направляющий свет».
 Мактавиш, Мейсон (род. 2003) — канадский хоккеист, участник олимпийской сборной (2022).
 Джон «Соуп» Мактавиш — один из основных персонажей серии игр Call of Duty: Modern Warfare.

См. также 
 Мактавиш — клан в горной Шотландии

Примечания